

Esportistas brasileiros

Futebolistas 
 Ricardo Alexandre dos Santos
 Ricardo Cavalcante Mendes
 Ricardo Dias Acosta
 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues

Outros esportes 
 Ricardo Alves — atleta paraolímpico
 Ricardo Garcia — levantador de voleibol
 Jorge Ricardo — jockey
 Ricardo Di Izeppe - ex-jogador e atual treinador de futsal

Esportistas portugueses 
 Ricardo Filipe da Silva Braga — jogador de futsal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes